Das Damendoppel der French Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Jana Novotná. Das Finale bestritten Serena und Venus Williams gegen Martina Hingis und Anna Kurnikowa, das die Williams Schwestern in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1999